Klasyfikacja medalowa – przedstawia zestawienie zdobyczy Narodowych Komitetów Olimpijskich podczas wszystkich zawodów Letniego Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy, tj. od 1991 do aktualnych.

Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych.

Stan po EYOF 2022

Przypisy 

Olimpijski festiwal młodzieży Europy